Евгений Геннадьевич Калинин (; ) — белорусский футболист, нападающий клуба «Лепель».

Карьера 
Начал заниматься футболом в чашницкой ДЮСШ. Первый тренер — Александр Федорович Кашников.

С 2010 года выступал за дублирующий состав борисовского БАТЭ, с которым выиграл первенство Беларуси среди резервистов-2011. В сезоне 2012/13 вошёл в заявку БАТЭ на участие в групповом турнире Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, однако ни в одной из встреч на поле так и не вышел. Всего за три сезона сыграл в составе дубля борисовчан 66 матчей и забил 17 голов.

В течение двух последующих сезонов отдавался в аренду — сначала в «Слуцк», с которым стал победителем турнира во втором дивизионе, затем в «Сморгонь». За клубы первой лиги провел в общей сложности 44 матча, в том числе два в Кубке Белоруссии (против ФК «Ружаны» и могилёвского «Днепра»).

В 2015 году подписал полноценный контракт со «Сморгонью». В чемпионате-2015 Евгений в 26 матчах забил 10 голов и отдал 7 голевых передач, став вторым бомбардиром сморгончан после Сергея Крота. По итогам сезона был признан болельщиками «медведей» лучшим игроком команды.

В январе 2016 года прибыли на просмотр в «Витебск», с которым в феврале подписал контракт. 11 апреля 2016 года дебютировал в Высшей лиге, выйдя в стартовом составе в матче против «Белшины» (1:0). В первой половине сезона 2016 обычно выступал в качестве основного нападающего витебчан. Летом был призван на сборы в армию, после возвращения в августе стал выступать за дубль.

В марте 2017 года на правах аренды присоединился к новополоцкому «Нафтану». 15 мая 2017 года забил гол в ворота «Городеи», который принес клубу первую победу в сезоне (1:0). В августе 2017 года был отдан в аренду в «Слоним-2017», где закрепился в основе. По окончании сезона в декабре 2017 года покинул «Витебск».

В начале 2018 года проходил просмотр в бобруйской «Белшины» и мозырьской «Славии», но безуспешно, и в результате в феврале 2018 года присоединился к «Орше», где стал одним из основных игроков, сыграв в 13 матчах и забил 5 мячей. В августе 2018 года перешел в могилевский «Днепр». За основную команду могилевчан так и не сыграл, выступая за дубль. В сентябре отсутствовал из-за травмы. В декабре 2018 года покинул могилевский клуб.

В феврале 2019 года стал игроком гомельского «Локомотива». Не смог закрепиться в команде, лишь иногда выходил на замену. В июле 2019 года покинул клуб. 

В августе 2019 года перешёл в «Сморгонь». В феврале 2020 года подписал контракт с «Оршей», где также был игроком основы. Выступал в клубе до конца сезона 2020.

В апреле 2021 года присоединился к рогачёвскому «Макслайну», а в июле стал игроком «Лепеля».

Достижения 
 Победитель первой лиги Белоруссии: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте БАТЭ
 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Орша»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв